Роберт Куснєж (нар. 1977) — польський історик, радянолог. Співробітник Інституту історії та політичних наук Поморського університету в Слупську. Автор п'яти книг та кількох десятків наукових праць з історії СРСР, а також рецензій, науково-популярних статей та автор сценарію виставки: Великий голод в Україні 1932—1933 років, вперше представленого 5 березня 2007 року в Кракові, а в 2007—2008 рр. у десятках інших польських міст. Один з найактивніших сучасних дослідників Голодомору.

Біографія 
Він отримав диплом з історії, а потім у 2004 році захистив дисертацію на ступінь доктора гуманітарних наук в університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні. У 2015 році він габілітувався в Інституті історії Росії імені Тадеуша Мантойфеля Польської академії наук у Варшаві. Дворазовий стипендіат Фонду Ланкоронського, 2002 та 2005 рр., Стипендіат Фонду польської науки, 2005 та 2010 рр., Лауреат стипендії видатних молодих вчених «Залишайся з нами» щотижневика «Політика», 2007 р. У листопаді 2007 року Президент України Віктор Ющенко нагородив доктора Куснєжа орденом «За заслуги» третього ступеня — за «активну громадську діяльність, великий внесок у розкриття правди про Великий Голод 1932—1933 років в Україні». У 2009/2010 навчальному році — стипендіат Гарвардського університету, у 2013-14 рр. Стипендіат міністра науки і освіти в рамках програми «Мобільність плюс» (1-е видання), що фінансує дослідження Гарвардського університету.

Його наукові інтереси зосереджуються на історії СРСР та країн, що утворилися після його розпаду, з особливим акцентом на Україну. Він є працівником Інституту історії Поморського університету в Слупську.

Вибрані публікації

Книги 

  (współautorstwo i współredakcja z Piotrem Kołakowskim).
 W świecie stalinowskich zbrodni. Ukraina w latach czystek i terroru (1934—1938) w obserwacjach i analizach MSZ oraz wywiadu wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej, Słupsk 2013, ss. 428 (nominowana w 2015 r. do Nagrody Naukowej im. Jerzego Giedroycia). 
 Holodomor. The Great Famine in Ukraine 1932—1933, (praca zbiorowa), Warsaw — Kiev, ss. 648 (współautorstwo, współredakcja)
 Pomór w «raju bolszewickim». Głód na Ukrainie w latach 1932—1933 w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych i dokumentów wywiadu., Toruń 2008, ss. 205. — publikacja ujawniająca nieznane polskie dokumenty n.t. Wielkiego Głodu.
 Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929—1933), Toruń 2005, ss. 336.

Дисертації та наукові статті 

 Невідомі факти з історії репресованих сімей Крушельницьких, Сказинських та Бачинських, «Український Історичний Журнал» 2015, nr 1, s. 57-68.
 «Maksymalna eksploatacja robotnika». Ruch stachanowski w ocenach i opiniach polskich dyplomatów i urzędników konsularnych, «Dzieje Najnowsze», R. XLVI 2014, z. 1, s. 60-74.
 Represje wobec konsulatów RP w ZSRR oraz polskie retorsje w 1938 roku, [w:] Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego w latach II wojny światowej, red. J. Gmitruk, W. Włodarkiewicz, R. Roguski, Warszawa-Siedlce 2013, s. 17-36.
 The Impact of Great Famine on Ukrainian Cities: Evidence from the Polish Archives, w: After the Holodomor. The Enduring Impact of the Great Famino on Ukraine, ed. A. Graziosi, L. Hajda, H. Hryn, Cambridge (Mass, USA) 2013, s. 15-30.
 Represje wobec Polaków na Ukrainie podczas Wielkiej Czystki — wiedza i reakcja polskiej dyplomacji, w: Polska-Ukraina. Dziedzictwo i współczesność, Słupsk 2012.
 Próby skompromitowania oraz werbunku przez sowieckie służby specjalne pracowników polskich placówek dyplomatycznych w ZSRS w latach 30. XX w, w: Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość — Teraźniejszość — Przyszłość. Materiały i Studia, t. I, Szczecin 2012.
 Pogłodowa wieś ukraińska w polskich raportach wywiadowczych i konsularnych (1934—1937) w: Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX, Szczecin 2012.
 Próby interwencji dyplomacji polskiej w obronie prześladowanej Polonii na Ukrainie Sowieckiej w latach trzydziestych XX wieku, «Studia Polonijne» [Lublin] 2011, t. 32, s. 143—168.
 Afera Rana — wpadka polskiego wywiadu w ZSRS w 1936 r. w: Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej", 2011, t. XLVI, s. 159—179.
 Funkcjonowanie polskich placówek dyplomatycznych w ZSRS w warunkach Wielkiego Terroru (1937—1938) w: Polska dyplomacja na Wschodzie w XX-początkach XXI wieku, red. H. Stroński, G. Seroczyński, Olsztyn-Charków 2010, s. 374—403.
 Sowieckie ustawodawstwo wobec kułaków, w: Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, red. J. Przygodzki, M.J. Ptak, Wrocław 2010.
 Unknown Polish Photographs of the Holodomor, «Holodomor Studies» 2010, no 2, pp. 249—255.
 The Question of the Great Famine in Ukraine of 1932—1933 in the Polish diplomatic and intelligence reports, «Canadian American Slavic Studies Journal», Fall 2008.
 Pogrom kielecki na łamach polskiej prasy.w: Wokół pogromu kieleckiego, red. L. Bukowski, J. Żaryn, J. Jankowski, Kielce 2008.
 Obchody rocznic Wielkiego Głodu w niepodległej Ukrainie, w: Historia-mentalność-tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX w. red. J. Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2008, s. 690—703.
 Komunistyczna zbrodnia Wielkiego Głodu w życiu społeczno-politycznym Ukrainy, w: Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, red. J. Sadowska, Białystok 2008, s. 65-80.
 «Kolektywna konsumpcja» w okresie pierwszej radzieckiej pięciolatki — propaganda a rzeczywistość (mało znany absurd bolszewicki), «Dzieje Najnowsze» Warszawa 2008 nr 2, s. 37-48.
 Kwestia Wielkiego Głodu w prezydenturze Wiktora Juszczenki, «Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej» 2007 Lublin, s. 74-79.
 Głód na Ukrainie w latach 1932—1933 w świetle zbiorów Archiwum Akt Nowych oraz Centralnego, Archiwum Wojskowego w Warszawie, «Dzieje Najnowsze» Warszawa 2007, nr 2, s. 129—159.
 Львівська українська преса про голодомор в УСРР, «Український Історичний Журнал» 2006, nr 3, s. 199—209;
 «Likwidacja kułaków jako klasy» na Ukrainie, «Rocznik Chełmski» 2004-2006, t. 10, s. 205—222.
 Próba kościelnej niezależności. Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna (1919—1936, «Więź» Warszawa 2006, nr 6, s. 107—113.
 Głód na Ukrainie w roku 1933 na łamach prasy, «Res Historica» Lublin 2005, t. 21, s. 79-90.
 Участь української громадськості Польщі в допомогових та протестаційних акціях проти голодомору в Україні, «Український Історичний Журнал» Kijów 2005, nr 2, s. 131—141.
 Propaganda radziecka w okresie Wielkiego Głodu na Ukrainie (1932—1933), «Dzieje Najnowsze» Warszawa 2004, nr 4, s. 29-46.
 Walka z religią na Ukrainie w latach trzydziestych, «Więź» Warszawa 2004, nr 6, s. 115—125.

Публіцистичні та науково-популярні статті 
 Kanibalizm podczas Wielkiego Głodu na Ukrainie (1932—1933), «Palestra Świętokrzyska» 2009, nr 9-10, s. 28-31.
 Hołodomor — Tragedia wsi ukraińskiej w latach 1932—1933, «Palestra Świętokrzyska» [Kielce] 2009, nr 7-8, s. 45-47.
 Великий голод і польсько-українські відносини, «Наше Слово» [Warszawa], 23 XI 2008.
 Głód potępienia, «Wprost» 2007, nr 10, s. 68-71.
 Wielki Głód, «Polityka» 2007, nr 48, s. 100—103.
 Wiosna nie pachniała kwiatami…, «Gazeta Wyborcza» Kielce z 8-9 IX 2007.
 Nie tylko Pawlik Morozow, «Mówią Wieki» 2005, nr 9, s. 26-30.
 Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932—1933, «Mówią Wieki» [Warszawa] 2001, nr 1 s. 6-14

Примітки

Посилання 
 Robert Kuśnierz — персональний вебсайт
 Список переможців «Залишайся з нами»

Народились 1977
Польські історики
Випускники Університету Марії Кюрі-Склодовської
Дослідники Голодомору